Спрингдејл има више значења:
 Спрингдејл (округ Ланкастер, Јужна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Спрингдејл (Њу Џерзи), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Спрингдејл (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Спрингдејл (Монтана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Спрингдејл (Вашингтон), је градић у америчкој савезној држави Вашингтон
 Спрингдејл (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Спрингдејл (Арканзас), је град у САД у савезној држави Арканзас који се налази на граници округа Вашингтон и Бентон
 Спрингдејл (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Спрингдејл (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Спрингдејл (округ Лексингтон, Јужна Каролина), је град у америчкој савезној држави Јужна Каролина